TG4  – testata informativa della rete televisiva italiana Rete 4
 Sipario del TG4  – rotocalco televisivo del TG4
 TG4  – canale televisivo irlandese